Вячеслав Иванович Кувшинов () — советский и белорусский физик-теоретик. Доктор физико-математических наук (1989), профессор (1993). С 2004 по 2012 возглавлял Объединенный институт энергетических и ядерных исследований «Сосны».

Биография 
Родился в Проскурове (ныне — Хмельницкий, Украина). Отец Вячеслава был военным, и из-за этого семья много переезжала, живя в разное время в Москве, Калининграде и других городах СССР. В Москве в 1952 году родился единственный его родной брат — Геннадий, который, как и Вячеслав, долгое время занимался научными исследованиями в сфере физики. После рождения Геннадия семья Кувшиновых переехала в Минск, где проживала в районе Комаровского рынка.

В 1963 году он поступил на физический факультет БГУ, а после его окончания — в аспирантуру Института физики АН БССР. В 1974 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Нелинейные уравнения электродинамики скалярных мезонов», а в 1989 — докторскую диссертацию «Инвариантные кубические формы для функционалов действия калибровочных моделей и корреляции адронов в процессах множественного рождения». С 1998 по 2004 руководил Лабораторией сильных взаимодействий, в 1975—1987 годах являлся учёным секретарём Отделения физико-математических наук АН БССР. С 2004 по 2012 год был генеральным директором ОИЭЯИ «Сосны», в дальнейшем руководил Лабораторией проблем ядерной физики и безопасности.

Одновременно Кувшинов читал лекции в БГУ (с 1993 — профессор), под его руководством защищена одна докторская и восемь кандидатских диссертаций. Он неоднократно стажировался и работал в Европейском центре ядерных исследований, являлся членом коллаборации CMS на ускорителе LHC, входил в Координационный совет по сотрудничеству с Объединенным институтом ядерных исследований (г. Дубна), являлся главным редактором международного научного журнала «Nonlinear Phenomena In Complex Systems».

Был женат, имел сына.

Научная деятельность 
Научные работы Кувшинова посвящены ядерной физике, теории сильных взаимодействий, вопросам нелинейной динамики сложных систем. Им была развита теория непертурбативных флуктуаций глюонного поля (инстантонов) в ядре, его сжатых и перепутанных состояний, проведены соответствующие численные расчеты по методу Монте-Карло, сформулированы предложения для экспериментального поиска этих явлений на ускорителях DESY, CERN и Fermilab.

Совместно с учениками он обобщил теорию фазовых переходов Гинзбурга — Ландау, впервые описал корреляционные свойства нового состояния материи — кварк-глюонной плазмы, предсказал новое явление — температурный гистерезис, которое может быть обнаружено на ускорителях тяжёлых ионов. Развитые подходы к исследованию фазовых переходов могут применяться также в теории высокотемпературных сверхпроводников.

Награды 
 Премия НАН Беларуси имени академика Ф. И. Федорова (2004)
 Премия академий наук Беларуси, Украины, Молдовы за выдающиеся научные результаты, полученные при выполнении совместных научных исследований (2006)

Избранные публикации

Литература

Ссылки 
 Сайт журнала «Nonlinear Phenomena In Complex Systems»
 Вячеслав Иванович Кувшинов на сайте кафедры теоретической физики БГУ

Физики-теоретики Белоруссии
Физики-теоретики СССР